HT est un sigle, qui signifie :
 Haute tension, en électricité
 Haute Température, en physique
 Hors Taxes en comptabilité, finance et commerce, la taxe étant souvent la TVA
 Technologie Hyper-Threading en informatique, ce nom est donné par Intel à son adaptation du SMT à deux voies dans le Pentium 4

HT est un code, qui signifie :
 Haïti, selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays)
 Aeromost-Kharkov (Ukraine), selon le code AITA des compagnies aériennes
 selon le code OACI des compagnies aériennes, Aeromost-Kharkov a pour code AHW

hT est un symbole qui signifie :
 Hectotesla, une unité SI d’induction magnétique

ht est un code qui signifie :
 langage (créole) haïtien (code ISO 639)

Ht est un code qui signifie :
 Hématocrite dans les analyses biologiques.

Voir aussi 
 HT Mostar, opérateur de  la france télécommunications basé à Mostar en Bosnie-Herzégovine
 Hattrick, un jeu de gestion d'une équipe virtuel de football en ligne créé en 2001

Code